Филип Непейхал (, 8 июля 1999, Колин, Чехия) — чешский стрелок, выступающий в пулевой стрельбе. Его специализацией являются стрельба из пневматической винтовки на 10 метров и малокалиберной винтовки на 50 метров из трёх положений. Основными достижениями Непейхала являются две бронзовые медали Европейских игр 2019 года в Минске, а также два серебра чемпионата Европы 2019 года в итальянской Болонье.

Карьера 
Филип Непейхал начал выступать за Чехию на международных соревнования по стрельбе в 2013 году. Выступает за чешский стрелковый клуб Дукла Пльзень под руководством тренера Яна Видецки. Является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров. В 2016 году участвовал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где занял 21 место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трёх положений. В том же, 2016 году, в возрасте 16 лет завоевал золотую медаль на этапе кубка мира в Баку. 2019 год выдался очень удачным для Непейхала: он завоевал 2 золотые медали на этапах кубка мира в Мюнхене и Пекине, 2 бронзовые медали на Европейских игр в Минске, а также два серебра чемпионата Европы в Болонье. Успешный сезон Непейхал закончил триумфом в финале кубка мира, став победителем соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трёх положений в китайском Путяне, также он установил мировой рекорд для юниоров (462,9 очка). По итогам года Непейхал был признан лучшим стрелком мира из малокалиберной винтовки, став обладателем приза Golden Target (Золотая мишень).

Достижения 

 Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы 2019 в Болонье

 Двукратный бронзовый призёр Европейских игр 2019 в Минске

 Победитель финала кубка мира 2019 в Путяне

 Трёхкратный победитель этапов кубка мира (Баку 2016, Мюнхен и Пекин 2019)

 Cеребряный призёр этапа кубка мира (Нью-Дели 2017)

 Чемпион мира среди юниоров 2017 в Зуле (в миксте с Николой Фоистовой)

 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2017 в Зуле

 Трёхкратный чемпион Европы среди юниоров (Таллинн 2016, Баку 2017 и Осиек 2019) 

 Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (Марибор 2015 и Баку 2017)

 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 2017 в Мариборе (в миксте с Николой Фоистовой)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте issf-sports.org 

Стрелки Чехии
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года